DSN:
 DSN — набор данных (мэйнфреймов IBM) имя, имя компьютерного файла.
 DSN () — имя источника данных, структуры данных, используемые для описания соединения с источником данных.
 DSN — сети дальней космической связи.
DSN — Звездный путь: Глубокий Космос девять, научно-фантастический телевизионный сериал.
 DSN — защита коммутируемой сети, сети передачи данных, эксплуатируемых в Министерстве обороны Соединенных Штатов.
 DSN — уведомление о статусе доставки сообщения, автоматизированной электронной почты сообщение о проблеме доставки.
 DSN — (от ), распределённая социальная сеть. Социальная сеть, которая является децентрализованной и распределенной между несколькими провайдерами.
 DSN — международная конференция по гарантоспособным системам и сетях.
 DSN — уведомления о доставке тире, ВМС США беспилотный противолодочный вертолет.
 DSN — ИАТА код для Ejin Хоро аэропорт Ордос, Китай.
 DSN — немецкие школы Нигерии, Школьная система, которая включает Дойче Шуле Абуджа.